Unhinged (englisch: aus dem Gleichgewicht geraten) steht für:
 Unhinged (1982), US-amerikanischer Spielfilm von Don Gronquist (1982)
 Unhinged, deutscher Titel Unhinged – Außer Kontrolle, US-amerikanischer Spielfilm von Derrick Borte (2020)
 Erweiterungs-Set des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering, siehe Editionen in Magic: The Gathering – Sonstige Editionen
 Trivial Pursuit: Unhinged, Videospiel von Atari (2004)